3331 Kvistaberg – asteroide della fascia principale
 Osservatorio di Kvistaberg – osservatorio astronomico della Svezia